A categoria até 60 kg masculino do judô nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputada em 29 de outubro no Ginásio do CODE II com 10 judocas, cada um representando um país.

Calendário
Horário local (UTC-6).

Medalhistas

Resultados

Chave

Repescagem 

ate 60 kg masaculino